ICP steht für:
 Inductively Coupled Plasma (engl. für induktiv gekoppeltes Plasma), welches bei der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) und bei der Optischen Emissionsspektroskopie (ICP-OES) benutzt wird
 Infantile Zerebralparese (infantile Cerebralparese), eine  nicht fortschreitende funktionelle Hirnschädigung, charakterisiert durch Störungen des Nerven- und Muskelsystems im Bereich von Koordination und Bewegungsabläufen
 Infected cell protein bei Herpesviren
 Insane Clown Posse, ein Musikduo aus Detroit
 Instant Composers Pool, ein unabhängiges niederländisches Label im Besitz der Musiker (seit 1967) und das dort repräsentierte ICP-Orchestra
 Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, katalanisches, paläontologisches Institut Miquel Crusafont
 Institut Catholique de Paris, eine katholische Universität in Paris
 Integrated circuit piezoelectric, Schaltungstechnik für Piezoelektrische Sensoren
 Interconnectionpartner, ein Begriff aus der Telekommunikation
 intracranial pressure (engl. für intracranieller Druck), den Hirndruck in der Medizin
 International Cataloguing Principles, theoretisches Modell zur Erstellung von Katalogisierungsregelwerken, siehe Internationale Katalogisierungsprinzipien
 International Center of Photography, ein Museum, Forschungs- und Ausbildungsinstitut für Fotografie in New York City
 International Comparison Program, ein Forschungsprogramm der Weltbank zum Vergleich von Volkswirtschaften anhand der Kaufkraftparitätentheorie
 Internet Cache Protocol, ein Protokoll, das in Netzen aus Proxyservern zum Informationsaustausch verwendet wird
 Internet Content Provider Lizenz, eine Erlaubnis für den Betrieb von Webseiten in der Volksrepublik China
 Islamia College Peshawar, siehe Islamia College University
 Iterative Closest Point Algorithm, einen Algorithmus zur Einpassung von Punktmengen in ein Referenzmodell, beispielsweise bei Anwendungen zur Objekt-Lageerkennung

ICP